

Steden
White River (Mpumalanga), plaats in Zuid-Afrika 
White River (Ontario), plaats in Ontario, Canada
White River (South Dakota), plaats in South Dakota, VS
White River (Wisconsin), plaats in Wisconsin, VS
Whiteriver, plaats in Arizona, VS

Rivieren in de Verenigde Staten
White River (Arkansas), rivier in Arkansas
White River (Colorado), rivier in Colorado
White River (Indiana), rivier in Indiana
White River (Michigan), rivier in Michigan
White River (Oregon), rivier in Oregon
White River (rivier in South Dakota), rivier in Nebraska en South Dakota
White River (Utah), rivier in Utah
White River (Vermont), rivier in Vermont
White River (Washington), rivier in Washington